La Constitution de la Yougoslavie peut faire référence aux constitutions successives de plusieurs États dont voici la liste par ordre chronologique :

Chronologie 

 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
 Constitution de Vidovdan de 1921

 Royaume de Yougoslavie (1929)
 

 République populaire fédérale de Yougoslavie
 

 République fédérative socialiste de Yougoslavie
 
 

 République fédérale de Yougoslavie
 Constitution yougoslave de 1992

Constitution de la Yougoslavie